

Aziende
Pirelli & C. – azienda italiana del settore automobilistico
Pirelli Tyre – azienda italiana produttrice di pneumatici
Prelios (già Pirelli Real Estate)  – azienda italiana del settore immobiliare

Persone
Alberto Pirelli (n. 1882) – imprenditore italiano, figlio di Giovanni Battista Pirelli
Alberto Pirelli (n. 1954) – imprenditore italiano, figlio di Leopoldo Pirelli
Filippo Maria Pirelli – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Giovanni Battista Pirelli – imprenditore, ingegnere e politico italiano, fondatore dell'azienda Pirelli
Giovanni Pirelli – scrittore italiano, figlio di Alberto Pirelli (1882-1971)
Leopoldo Pirelli – imprenditore italiano, figlio di Alberto Pirelli (1882-1971)
Maria Giovanna Albertoni Pirelli – filantropa italiana, figlia di Alberto Pirelli (1882-1971)
Piero Pirelli – imprenditore italiano, figlio di Giovanni Battista Pirelli

Edifici
Campo Pirelli – campo sportivo
Grattacielo Pirelli – grattacielo di Milano
Pirelli Stadium – stadio calcistico di Burton upon Trent
Stazione di Milano Greco Pirelli – stazione ferroviaria di Milano

Altro
 Pirelli – famiglia italiana
Pirelli Milano – dopolavoro polisportivo
Calendario Pirelli – calendario artistico creato dall'azienda Pirelli
Trofeo Pirelli – trofeo calcistico italiano